L'Union sportive Thionville-Lusitanos est un club lorrain et français de football fondé en 1905 et évoluant en Régional 1. Il prend son nom actuel après la fusion entre Thionville Football Club et le Thionville AS Portugais Saint-François le .

Le club est basé à Thionville, ville de  située dans le département de la Moselle et la région Grand Est.

Le Thionville FC a été professionnel et a évolué en Division 2 lors des saisons 1979-1980 et 1980-1981. Il compta dans ses rangs, en 1943, le futur champion du monde 1954 Fritz Walter.

Repères historiques

1905-1945 

C'est en 1905, sous le nom de Fußball-Club Diedenhofen qu'a été créé le premier club de football de la ville, à l'époque allemande du Reichsland Elsaß-Lothringen. Le club prend vraiment son envol après la première guerre mondiale, en 1919, sous l'appellation de La Sportive Thionvilloise et connaît une première consécration avec la conquête du titre de Champion de Lorraine au terme de la saison 1922-1923. 

Cette performance allait être renouvelée en 1924-1925 et 1927-1928. Cette époque florissante pour le club allait aussi être marquée par des victoires en finale du Challenge de Wendel (la Coupe de Lorraine) en 1924-1925 et 1928-1929.

En , durant la seconde guerre mondiale, la Moselle est annexée à l'Allemagne et plus particulièrement au Gau Westmark avec la Sarre et le Palatinat. La Sportive doit changer de nom et s'appelle désormais la Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Diedenhofen. Le club évolue en Kreisklasse Westlothringen, la deuxième division.

Afin de favoriser sa montée en Gauliga Westmark, où évoluent Sarrebruck, Metz et Kaiserslautern, le club enregistre, entre avril et , le renfort de l'international allemand, le futur champion du monde 1954 Fritz Walter (comme Gastspieler, joueur invité en allemand), originaire de Kaiserslautern, et incorporé dans la Wehrmacht. Mais le plan échouera, Walter ne pouvant jouer que quelques matches de championnat seulement. En 1944/1945, la Gauliga Westmark sera dissoute et Thionville fera son retour au football français.

1945-1976 

Ce n'est qu'en 1954 que la Sportive retrouvera la division d'honneur. Six années de présence à ce niveau débouchent en 1960/1961 sur un nouveau titre de champion de Lorraine avec cette fois à la clé la montée en championnat de France amateur (CFA). Thionville, désignée ville la plus sportive de France en 1962, a alors le vent en poupe : les édiles locaux avaient su doter la ville d'installations sportives exceptionnelles pour l'époque avec notamment un stade omnisports pouvant accueillir  en nocturne. Mais le premier séjour au niveau national ne durera que deux saisons (1961-1962 et 1962-1963). 

Ensuite, pendant plus de dix années, Thionville devra se contenter de la Division d'Honneur, agrémentée d'une victoire en Coupe de Lorraine en 1963/1964 et d'une place de finaliste de cette même compétition en 1974 et 1976. Il se dit pourtant dans le courant des années 1970 qu'une importante ville comme Thionville, bénéficiant d'un contexte géographique assez exceptionnel, au nord de la métropole lorraine, et d'un important bassin de footballeurs amateurs, doit avoir une représentation plus importante que le niveau régional.

1976-1981 

La saison 1976/1977 marque la conquête d'un nouveau titre de champion de Lorraine qui redonne l'occasion à Thionville de jouer au  du football français. Après une première saison à ce niveau, la deuxième est celle de l'exploit sous la conduite des entraîneurs Rolland Ehrhardt (revenu à Thionville en ) et Roland Bazard : En 1978/1979, Thionville monte en deuxième division nationale. Le président Roger Hoffmann demande et obtient le statut professionnel, lors du conseil fédéral de la FFF du , avec une période probatoire de deux ans. 

Pour sa première saison en , la Sportive termine  sur , passant à quatre points de la descente, José Souto et Lucien Bellavia terminant meilleurs buteurs de l'équipe (chacun 8 buts). La seconde voit Thionville devenir championne d'automne en 1980, devant le Stade brestois, donc virtuellement en Ligue 1 ! Malgré tout, la deuxième partie de saison sera dramatique : des raisons extra-sportives font tourner court la "belle aventure". Les recettes au guichet sont en effet très inférieures aux espérances budgétées (à une époque où il n'y a aucune recette de droits TV), la Sportive dépose le bilan, finissant pourtant ce championnat de Ligue 2 à une honorable , avec une équipe composée aux deux tiers de joueurs amateurs. Thionville était passé à sept points des barrages d'accession en Division 1, emmené par son prolifique buteur de 20 ans, Lucien Bellavia (15 buts).

1981-2009 

Le club est obligé de repartir en  nationale en 1981/1982 sous le nom de Thionville Football Club. Il séjourne trois saisons à ce niveau et remporte la coupe de Lorraine en 1983, accède à nouveau à la  en 1984 et s'y maintient pendant trois saisons. Puis c'est à nouveau la  pour quatre exercices... et retour en  en 1991 pour deux saisons.

Avec la réorganisation des compétitions nationales, Thionville intègre le National 2 en 1993 mais est relégué à la fin de l'exercice en National 3. Dans le même temps, c'est une victoire en coupe de Lorraine en 1993, après une finale perdue en 1992. Mais l'année 2000 marque un tournant : Après 23 années consécutives de présence au niveau National, le Thionville FC réintègre le niveau régional.

Régulièrement "pillé" de ses meilleurs joueurs par le championnat du Luxembourg (Sébastien Scherer et Jérémy Laroche par exemple), le Thionville FC est en 2004/2005 un mélange de joueurs expérimentés (Stéphane Barbian, l'ancien défenseur du FC Metz Philippe Gaillot) et de jeunes issus de la formation thionvilloise (Nicolas Broquard, Florent Karolyi, Gaëtan Kremer, etc.). Deuxième derrière Blénod cette saison-là, il court après le CFA2 jusqu'en cette année 2009 où il est enfin sacré champion de Lorraine et accède de nouveau au niveau national. Ce titre vient s'ajouter aux quelques performances de cette dernière décennie comme la finale de Coupe de Lorraine perdue en 2001 et un 1/ de finale de Coupe de France 2006.

La fierté du Thionville FC reste avant tout la formation. Comme le montrent les parcours en Gambardella (Coupe de France des juniors) lors des saisons 2000-2001 et 2001-2002 avec des éliminations respectives par le Paris FC et Fontainebleau en  de finale. Les jeunes Thionvillois réussissent même à éliminer une très belle équipe du Red Star au stade Jeanne d'Arc. On découvre alors une équipe soudée tout près d'accéder au niveau national. Petit rappel, la moitié des joueurs avaient gagné la coupe de Lorraine des -15 ans trois ans plus tôt face au FC Metz de Renouard, Obraniak ou autres Butelle...
Les principaux acteurs sont Bertelli, Kremer, Broquard, Spiedt, Albert, Amrane, Santos, Schiebel, Odent ou encore Zanghini Franchetto et Merdjet.

À l'issue de la saison 2009-2010, le club est relégué en Division d'Honneur. Le club change alors de Président et d'entraîneur pour réaliser un nouveau projet de manière à relancer le club.

2009-2021

2021- 
Le , Thionville FC avec le  Thionville AS Portugais Saint-François pour former l'US Thionville-Lusitanos.

Identité du club

Noms

Logos

Palmarès 

 Champion de Quatrième Division Nationale (Groupe Est) : 1984
 Champion de Lorraine : 1923, 1925, 1928, 1961, 1977, 2009
Champion de Promotion/DHR : 1927, 1932, 1938, 2016, 2022 (R2)
 Coupe de Lorraine : 1925, 1929, 1964, 1983, 1993, 2008
 Troisième de Troisième Division Nationale (Groupe Est), Montée en Division 2 :

Meilleurs parcours en Coupe de France 

 1/ de finale en 1979/1980 – Sochaux (L1) 2-1 Thionville (L2), à Metz 
 1/ de finale en 1980/1981 (aller) – Thionville (L2) 2-0 Pont de Chéruy (D3), à Thionville
 1/ de finale en 1980/1981 (retour) – Pont de Chéruy 1-3 Thionville 1-3, à Pont de Cheruy 
 1/ de finale en 1980/1981 (aller) – Thionville (L2) 2-2 FC Martigues (L2), à Thionville (le )
 1/ de finale en 1980/1981 (retour) – FC Martigues (L2) 3-0 Thionville (L2), à Martigues (le )
 1/ de finale en 1983/1984 – Sochaux (L1) 2-0 Thionville 2-1 (D4), à Amnéville
 1/ de finale en 1997/1998 – Thionville (CFA2) 1-5 En Avant Guingamp (L1), à Thionville

Joueurs et personnalités historiques du club

Joueurs emblématiques

Ils ont joué en Ligue 2 avec Thionville 

 Saison 1979-80

Gardien de but : Barth. 
Défenseurs : Fabiani, Hocquaux, Lafleur, G. Naudin, Tischner. 
Milieux : Amouyal, Auburtin, Bodziuch, Pérignon, Roncen, Souto, Vincent D'Angelo. 
Attaquants : Bedouet, Bellavia, Fedak, Karamol, Trungadi. Velasco
Moreno Fabiani et José Souto ont joué les 34 matches.

 Saison 1980-81

Gardien de but : S. D'Angelo.  
Défenseurs : Beck, Fabiani, Hocquaux, G. Naudin, J.P. Pfertzel, B. Tischner, Zali.  
Milieux : Bodziuch, Lequiem, Pérignon, Sedah, Stomeo, Vitali. 
Attaquants : Bedouet, Bellavia, Cangini, N. Braun, B. Brown, Karim Belaidi, Nilles, Trungadi, V. D'Angelo. 
Stéphane d'Angelo a joué les 34 matches.

À la suite de l'éclatement de la section professionnelle, les joueurs suivants quittent le club : D'Angelo (Toulouse), Fabiani et Pfertzel (Mulhouse), G. Naudin (Amnéville), Tischner (Rennes), Zali et Bellavia(Châteauroux), Pérignon (?), Bedouet (Reims), Karamol et Nilles (Merlebach). B. Brown était reparti à Boston (Angleterre) durant les matches allers et N. Braun à l'Union Luxembourg, début 1981.

En ce qui concerne Vincent D'Angelo, il joua dès son plus jeune âge (8 ans) à la Sportive Thionvilloise puis, à l'âge de 17 ans, intégra le  tout nouveau centre de formation de la Sportive. Il fut le seul joueur de cet âge à jouer en  avec la Sportive. Il avait un grand avenir de footballeur professionnel devant lui mais la vie en décida autrement.

Entraîneurs

Dirigeants

Présidents 

 Roger Hoffmann
 Jean-Marc Plez
 Christian Ragni
 Jean-Luc Bitard
 Pascal Dine
 Jean-François Geissler

Notes et références

Liens externes 
 

Ancien club de football professionnel en France
Club de football dans le Grand Est
Club de football fondé en 1905
Sport à Thionville